Jonnier ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Jonnier(* 1975), französischer Skilangläufer
 Sabrina Jonnier (* 1981), französische Mountainbikerin